Ilha Brava
Brava (concelho de Cabo Verde)
 Brava (álbum de Lali Espósito)
 Praia Brava
 Fiat Brava
 Brava! - o décimo álbum da cantora mexicana Paulina Rubio

Desambiguações de topônimos